Новая Россия — может означать:

Новая Россия

Средства массовой информации 
 «Новая Россия» — псковская кадетская газета.
 «Новая Россия» — харьковская кадетская ежедневная газета в 1918—1919 годах.
 «Новая Россия» — эмигрантская газета, выходившая в 1920 году в Вене.
 «Новая Россия» — эмигрантская газета, выходившая в 1922—1923 годах в Софии.
 «Новая Россия» — общественно-политический и литературно-художественный журнал, издававшийся в СССР в 1922—1926 годах.
 «Новая Россия» — «толстый» литературно-публицистический журнал, издававшийся в 1990-х годах в Москве.
 «Новая Россия» — телерадиокомпания в Новороссийске.

Другое 
 «Новая Россия» — государственный симфонический оркестр, создан в 1990 году.
 «Новая Россия» — общественное движение в России, которое возглавлял политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.
 «Новая Россия» — издательство Белой гвардии, существовавшее в 1919 году в Новониколаевске (совр. Новосибирск).

New Russia 
 New Russia — населённый пункт в штате Огайо, США.

См. также

Примечания